|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel NASDAQ-100 Open) van 2005 vond plaats van woens­dag 23 maart tot en met zaterdag 2 april 2005 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 21e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet: 27 speelsters uit de top 30 namen eraan deel.

Titelverdedigster Serena Williams was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door haar oudere zus Venus.

De als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

De ongeplaatste Kim Clijsters uit België won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar carrière het toer­nooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 23e WTA-titel, de tweede van 2005.

De Belgische Justine Henin-Hardenne was het negentiende reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Maria Sjarapova.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy waren als tweede geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Raymond/Stubbs.

Het eerste reekshoofd, Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Lisa Raymond en Rennae Stubbs in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Russin Koeznetsova had daarnaast tien dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Molik vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Miami 2005
Miami